Die Saison 2022/23 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 8. Oktober 2022 und soll im Mai 2023 enden. Titelverteidiger sind die Berlin Recycling Volleys.

Mannschaften 
In dieser Saison spielen folgende neun Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 VC Olympia Berlin
 SWD Powervolleys Düren
 VfB Friedrichshafen
 Helios Grizzlys Giesen
 WWK Volleys Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 TSV Haching München

Aufsteiger gab es keine. Das deutsche Nachwuchsteam VC Olympia Berlin trat mit einem Sonderspielrecht an und nimmt nicht an den Playoffs teil. Die United Volleys Frankfurt erhielten keine Lizenz.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2022/23 aus neun Mannschaften zusammen, die zunächst vom 8. Oktober 2022 bis zum 28. Januar 2023 in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Zwischenrunde 
Aufgrund der kleineren Staffelstärke von nur neun Teams gab es in dieser Saison vor den Play-offs vom 4. Februar bis zum 19. März 2023 erneut eine zusätzliche Zwischenrunde, in der zwei Gruppen gebildet wurden. In Gruppe A spielten die vier besten Mannschaften der Hauptrunde, in Gruppe B spielten die Plätze fünf bis acht sowie der VCO Berlin. Beide Gruppen wurden im Jeder-gegen-Jeden-Modus mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, der VCO Berlin trug nur Hinspiele aus. Die Tabellenpunkte der Hauptrunde wurden vor der Zwischenrunde annulliert, die Mannschaften erhielten jedoch eine Punktegutschrift von maximal acht bzw. zehn Punkten auf Basis ihrer Hauptrundenplatzierung.

Play-offs 
Die Mannschaften der Zwischenrunde sind bis auf den VCO Berlin für die Play-offs qualifiziert. Bis auf das Viertelfinale (Best-of-Three-Modus) werden alle Spiele im Best-of-Five-Modus gespielt. Start der Play-offs ist der 25. März 2023, das letzte Finalspiel ist für den 13. Mai 2023 geplant.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga

2022 23
Volleyballsaison 2022/23